Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4-х шахматных турниров, проходившая с февраля по ноябрь 2017-го года и являвшаяся одним из квалификационных циклов к Матчу за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года.

Первое место в общем зачёте занял Шахрияр Мамедьяров, второе — Александр Грищук.
Оба гроссмейстера квалифицировались в Турнир Претендентов 2018.

Регламент 
 Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го.

Участники
В серии приняли участие 24 шахматиста, каждый из которых выступал в трёх турнирах из четырёх.
Каждый турнир серии проводился по швейцарской системе в 9 туров, в котором принимали участие 18 шахматистов.

Призы 
Общий призовой фонд составил 520,000 €.
На каждый турнир были выделены 130,000 €.
При дележе мест пункты и денежные призы распределялись поровну.

Победители

Результаты

Шарджа 2017 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 1й этап, Шарджа, ОАЭ, 18–27 Февраля 2017
! !! Участник !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Всего !!  !!  !!  !!  !!  !! 
|- style="background:#ccffcc;"
|-
| 1 || align=left |  Александр Грищук || 2742
| 16б½ || 6ч½ || 13б½ || 8ч½ || 10б1 || 7ч½ || 5б½ || 3б1 || 2ч½ || 5.5 || +11 || 4 || 2 || 0 || 2828 || 140
|-
| 2 || align=left |  Максим Вашье-Лаграв || 2796
| 11б1 || 9ч1 || 3б½ || 7ч½ || 13б½ || 5ч½ || 6б½ || 8ч½ || 1б½ || 5.5 || +4 || 4 || 2 || 1 || 2824 || 140
|-
| 3 || align=left |  Шахрияр Мамедьяров || 2766
| 12ч½ || 17б1 || 2ч½ || 5б1 || 7б½ || 6ч½ || 8б½ || 1ч0 || 14б1 || 5.5 || +6 || 4 || 3 || 0 || 2814 || 140
|-
| 4 || align=left |  Дин Лижэнь || 2760
| 9б0 || 15ч1 || 16б½ || 6ч½ || 8б½ || 14ч½ || 7б½ || 11ч½ || 13б1 || 5.0 || -2 || 4 || 2 || 1 || 2751 || 70
|-
| 5 || align=left |  Майкл Адамс || 2751
| 15б1 || 13ч½ || 10б½ || 3ч0 || 16б1 || 2б½ || 1ч½ || 6ч½ || 7ч½ || 5.0 || +3 || 5 || 2 || 0 || 2779 || 70
|-
| 6 || align=left |  Дмитрий Яковенко || 2709
| 7ч½ || 1б½ || 14ч½ || 4б½ || 18ч1 || 3б½ || 2ч½ || 5б½ || 8б½ || 5.0 || +9 || 4 || 1 || 1 || 2784 || 70
|-
| 7 || align=left |  Хикару Накамура || 2785
| 6б½ || 16ч½ || 9б1 || 2б½ || 3ч½ || 1б½ || 4ч½ || 13ч½ || 5б½ || 5.0 || -1 || 4 || 1 || 0 || 2780 || 70
|-
| 8 || align=left |  Ян Непомнящий || 2749
| 14ч½ || 18б½ || 12ч½ || 1б½ || 4ч½ || 11б1 || 3ч½ || 2б½ || 6ч½ || 5.0 || +2 || 5 || 1 || 0 || 2768 || 70
|-
| 9 || align=left |  Рихард Раппорт || 2692
| 4ч1 || 2б0 || 7ч0 || 15б½ || 17ч½ || 18б1 || 13б½ || 14ч½ || 11б½ || 4.5 || +4 || 4 || 2 || 1 || 2726 || 25
|-
| 10 || align=left |  Павел Эльянов || 2759
| 18ч½ || 12б½ || 5ч½ || 14б½ || 1ч0 || 17б½ || 11ч0 || 16ч1 || 15б1 || 4.5 || -8 || 5 || 2 || 1 || 2693 || 25
|-
| 11 || align=left |  Ли Чао || 2720
| 2ч0 || 14б½ || 18ч½ || 17б1 || 12ч½ || 8ч0 || 10б1 || 4б½ || 9ч½ || 4.5 || +0 || 5 || 2 || 0 || 2722 || 25
|-
| 12 || align=left |  Франсиско Вальехо Понс || 2709
| 3б½ || 10ч½ || 8б½ || 16ч½ || 11б½ || 13ч½ || 14б½ || 15ч½ || 17б½ || 4.5 || +1 || 4 || 0 || 0 || 2714 || 25
|-
| 13 || align=left |  Левон Аронян || 2785
| 17ч½ || 5б½ || 1ч½ || 18б½ || 2ч½ || 12б½ || 9ч½ || 7б½ || 4ч0 || 4.0 || -11 || 5 || 0 || 0 || 2692 || 7
|-
| 14 || align=left |  Хоу Ифань || 2651
| 8б½ || 11ч½ || 6б½ || 10ч½ || 15ч½ || 4б½ || 12ч½ || 9б½ || 3ч0 || 4.0 || +4 || 5 || 0 || 0 || 2681 || 7
|-
| 15|| align=left |  Салех Салем || 2656
| 5ч0 || 4б0 || 17ч½ || 9ч½ || 14б½ || 16ч½ || 18б1 || 12б½ || 10ч0 || 3.5 || -4 || 5 || 1 || 0 || 2624 || 3
|-
| 16 || align=left |  Йон Людвиг Хаммер || 2628
| 1ч½ || 7б½ || 4ч½ || 12б½ || 5ч0 || 15б½ || 17ч½ || 10б0 || 18ч½ || 3.5 || +2 || 5 || 0 || 0 || 2647 || 3
|-
| 17 || align=left |  Евгений Томашевский || 2711
| 13б½ || 3ч0 || 15б½ || 11ч0 || 9б½ || 10ч½ || 16б½ || 18ч½ || 12ч½ || 3.5 || -10 || 5 || 0 || 0 || 2630 || 3
|-
| 18 || align=left |  Александр Рязанцев || 2671
| 10б½ || 8ч½ || 11б½ || 13ч½ || 6б0 || 9ч0 || 15ч0 || 17б½ || 16б½ || 3.0 || -10 || 4 || 0 || 0 || 2587 || 1
|}

Москва 2017 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 2й этап, Москва, Россия, 12–21 Мая 2017
! !! Участник !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Всего !!  !!  !!  !!  !!  !! 
|- style="background:#ccffcc;"
|-
| 1 || align=left |  Дин Лижэнь || 2773
| 4ч½ || 18б1 || 3ч1 || 5б½ || 2ч½ || 8б½ || 7ч½ || 9б½ || 10ч1 || 6.0 || +12 || 5 || 3 || 2 || 2870 || 170
|-
| 2 || align=left |  Шахрияр Мамедьяров || 2772
| 14б½ || 10ч½ || 17б1 || 16ч1 || 1б½ || 4ч½ || 6б½ || 5ч½ || 8б½ || 5.5 || +5 || 4 || 2 || 1 || 2813 || 140
|-
| 3 || align=left |  Хоу Ифань || 2652
| 15ч1 || 8б½ || 1б0 || 7ч½ || 6б0 || 16ч½ || 13б1 || 14б½ || 18ч1 || 5.0 || +14 || 4 || 3 || 2 || 2770 || 71 
|-
| 4 || align=left |  Теймур Раджабов || 2710
| 1б½ || 7ч½ || 6б½ || 14ч1 || 5ч½ || 2б½ || 8ч½ || 10б½ || 12ч½ || 5.0 || +11 || 5 || 1 || 1 || 2800 || 71 
|-
| 5 || align=left |  Петр Свидлер || 2755
| 11ч½ || 16б½ || 12ч1 || 1ч½ || 4б½ || 6ч½ || 10б½ || 2б½ || 7ч½ || 5.0 || +2 || 5 || 1 || 1 || 2776 || 71 
|-
| 6 || align=left |  Александр Грищук || 2750
| 16ч½ || 11б½ || 4ч½ || 8б½ || 3ч1 || 5б½ || 2ч½ || 7б½ || 9ч½ || 5.0 || +3 || 5 || 1 || 1 || 2775 || 71 
|-
| 7 || align=left |  Хикару Накамура || 2786
| 18ч½ || 4б½ || 11ч½ || 3б½ || 9ч½ || 15б1 || 1б½ || 6ч½ || 5б½ || 5.0 || -1 || 4 || 1 || 0 || 2776 || 71 
|-
| 8 || align=left |  Максим Вашье-Лаграв || 2795
| 17б½ || 3ч½ || 10б½ || 6ч½ || 16б1 || 1ч½ || 4б½ || 11ч½ || 2ч½ || 5.0 || -5 || 5 || 1 || 0 || 2760 || 71 
|-
| 9 || align=left |  Аниш Гири || 2785
| 10б½ || 17ч½ || 14б½ || 13ч½ || 7б½ || 11ч½ || 16б1 || 1ч½ || 6б½ || 5.0 || -3 || 4 || 1 || 0 || 2759 || 71 
|-
| 10 || align=left |  Борис Гельфанд || 2724
| 9ч½ || 2б½ || 8ч½ || 11б½ || 15ч½ || 12б1 || 5ч½ || 4ч½ || 1б0 || 4.5 || +4 || 5 || 1 || 0 || 2754 || 20
|-
| 11 || align=left |  Евгений Томашевский || 2696
| 5б½ || 6ч½ || 7б½ || 10ч½ || 13б½ || 9б½ || 12ч½ || 8б½ || 17ч½ || 4.5 || +6 || 4 || 0 || 0 || 2746 || 20
|-
| 12 || align=left |  Пентала Харикришна || 2750
| 13б½ || 14ч½ || 5б0 || 18ч½ || 17б1 || 10ч0 || 11б½ || 15ч1 || 4б½ || 4.5 || -4 || 4 || 2 || 1 || 2716 || 20
|-
| 13 || align=left |  Йон Людвиг Хаммер || 2621
| 12ч½ || 15б0 || 18ч1 || 9б½ || 11ч½ || 14б½ || 3ч0 || 17б½ || 16ч½ || 4.0 || +7 || 5 || 1 || 1 || 2674 || 7
|-
| 14 || align=left |  Франсиско Вальехо Понс || 2710
| 2ч½ || 12б½ || 9ч½ || 4б0 || 18б½ || 13ч½ || 17б½ || 3ч½ || 15б½ || 4.0 || -3 || 4 || 0 || 0 || 2681 || 7
|-
| 15|| align=left |  Ян Непомнящий || 2751
| 3б0 || 13ч1 || 16б0 || 17ч1 || 10б½ || 7ч0 || 18ч½ || 12б0 || 14ч½ || 3.5 || -16 || 5 || 2 || 2 || 2626 || 3
|-
| 16 || align=left |  Салех Салем || 2633
| 6б½ || 5ч½ || 15ч1 || 2б0 || 8ч0 || 3б½ || 9ч0 || 18б½ || 13б½ || 3.5 || +2 || 4 || 1 || 1 || 2654 || 3
|-
| 17 || align=left |  Майкл Адамс || 2747
| 8ч½ || 9б½ || 2ч0 || 15б0 || 12ч0 || 18б1 || 14ч½ || 13ч½ || 11б½ || 3.5 || -12 || 5 || 1 || 0 || 2654 || 3
|-
| 18 || align=left |  Эрнесто Инаркиев || 2727
| 7б½ || 1ч0 || 13б0 || 12б½ || 14ч½ || 17ч0 || 15б½ || 16ч½ || 3б0 || 2.5 || -22 || 4 || 0 || 0 || 2548 || 1
|}

Женева 2017 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 3й этап, Женева, Швейцария, 6–15 Июля 2017
! !! Участник !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Всего !!  !!  !!  !!  !!  !! 
|- style="background:#ccffcc;"
|-
| 1 || align=left |  Теймур Раджабов || 2724
| 5ч1 || 11б1 || 12ч½ || 4б½ || 10ч½ || 3ч½ || 9б1 || 6б½ || 2ч½ || 6.0 || +18 || 5 || 3 || 1 || 2877 || 170
|-
| 2 || align=left |  Ян Непомнящий || 2742
| 16ч½ || 14б½ || 11ч0 || 17б1 || 4ч½ || 15б1 || 10ч½ || 12б1 || 1б½ || 5.5 || +9 || 4 || 3 || 0 || 2814 || 125
|-
| 3 || align=left |  Александр Грищук || 2761
| 15ч½ || 16б1 || 7ч½ || 12б½ || 11ч1 || 1б½ || 4ч½ || 10б½ || 5ч½ || 5.5 || +8 || 5 || 2 || 1 || 2827 || 125
|-
| 4 || align=left |  Пентала Харикришна || 2737
| 6ч1 || 7б½ || 10б½ || 1ч½ || 2б½ || 12ч1 || 3б½ || 8ч0 || 13б½ || 5.0 || +6 || 4 || 2 || 2 || 2783 || 60
|-
| 5 || align=left |  Аниш Гири || 2775
| 1б0 || 18ч1 || 8б½ || 14ч½ || 6б½ || 13ч½ || 12б½ || 17ч1 || 3б½ || 5.0 || -3 || 4 || 2 || 2 || 2756 || 60
|-
| 6 || align=left |  Александр Рязанцев || 2654
| 4б0 || 17ч½ || 18б½ || 15б½ || 5ч½ || 16ч1 || 8б1 || 1ч½ || 7б½ || 5.0 || +12 || 4 || 2 || 1 || 2755 || 60
|-
| 7 || align=left |  Майкл Адамс || 2736
| 18б1 || 4ч½ || 3б½ || 9ч0 || 8б½ || 14ч½ || 13б½ || 16ч1 || 6ч½ || 5.0 || +2 || 5 || 2 || 1 || 2754 || 60
|-
| 8 || align=left |  Ли Чао || 2735
| 12ч½ || 9б½ || 5ч½ || 13б½ || 7ч½ || 11б1 || 6ч0 || 4б1 || 10ч½ || 5.0 || +6 || 5 || 2 || 0 || 2788 || 60
|-
| 9 || align=left |  Петр Свидлер || 2749
| 13б½ || 8ч½ || 14б½ || 7б1 || 12ч½ || 10б½ || 1ч0 || 18ч½ || 17б1 || 5.0 || +2 || 5 || 2 || 0 || 2770 || 60
|-
| 10 || align=left |  Шахрияр Мамедьяров || 2800
| 14ч½ || 15б1 || 4ч½ || 11б½ || 1б½ || 9ч½ || 2б½ || 3ч½ || 8б½ || 5.0 || -3 || 4 || 1 || 0 || 2779 || 60
|-
| 11 || align=left |  Павел Эльянов || 2739
| 17б1 || 1ч0 || 2б1 || 10ч½ || 3б0 || 8ч0 || 18б1 || 14ч½ || 16б½ || 4.5 || -2 || 4 || 3 || 0 || 2721 || 11
|-
| 12 || align=left |  Левон Аронян || 2809
| 8б½ || 13ч1 || 1б½ || 3ч½ || 9б½ || 4б0 || 5ч½ || 2ч0 || 18б1 || 4.5 || -10 || 4 || 2 || 1 || 2729 || 11
|-
| 13 || align=left |  Дмитрий Яковенко || 2703
| 9ч½ || 12б0 || 16ч1 || 8ч½ || 14б½ || 5б½ || 7ч½ || 15б½ || 4ч½ || 4.5 || +5 || 5 || 1 || 1 || 2741 || 11
|-
| 14 || align=left |  Борис Гельфанд || 2728
| 10б½ || 2ч½ || 9ч½ || 5б½ || 13ч½ || 7б½ || 17ч½ || 11б½ || 15ч½ || 4.5 || +1 || 5 || 0 || 0 || 2735 || 11
|-
| 15 || align=left |  Эрнесто Инаркиев || 2707
| 3б½ || 10ч0 || 17б½ || 6ч½ || 18б1 || 2ч0 || 16б½ || 13ч½ || 14б½ || 4.0 || -5 || 4 || 1 || 0 || 2667 || 4
|-
| 16 || align=left |  Рихард Раппорт || 2694
| 2б½ || 3ч0 || 13б0 || 18ч0 || 17ч1 || 6б0 || 15ч½ || 7б0 || 11ч½ || 2.5 || -19 || 5 || 1 || 1 || 2539 || 2
|-
| 17 || align=left |  Хоу Ифань || 2666
| 11ч0 || 6б½ || 15ч½ || 2ч0 || 16б0 || 18ч1 || 14б½ || 5б0 || 9ч0 || 2.5 || -14 || 4 || 1 || 1 || 2548 || 2
|-
| 18 || align=left |  Салех Салем || 2638
| 7ч0 || 5б0 || 6ч½ || 16б1 || 15ч0 || 17б0 || 11ч0 || 9б½ || 12ч0 || 2.0 || -14 || 5 || 1 || 0 || 2505 || 1
|}

Пальма-де-Майорка 2017 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 4й этап, Пальма-де-Майорка, Испания, 16–25 Ноября 2017
! !! Участник !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Всего !!  !!  !!  !!  !!  !! 
|- style="background:#ccffcc;"
|-
| 1 || align=left |  Дмитрий Яковенко || 2721
| 2б½ || 6ч½ || 16б½ || 12ч1 || 7б½ || 15ч½ || 9б½ || 4ч½ || 11ч1 || 5.5 || +13 || 5 || 2 || 2 || 2823 || 155
|-
| 2 || align=left |  Левон Аронян || 2801
| 1ч½ || 10б1 || 11ч½ || 15б1 || 8ч½ || 7б½ || 4ч½ || 5б½ || 6ч½ || 5.5 || +3 || 5 || 2 || 0 || 2821 || 155
|-
| 3 || align=left |  Теймур Раджабов || 2741
| 16б½ || 14ч1 || 15б½ || 6ч0 || 9б½ || 5ч0 || 13б1 || 17ч1 || 4б½ || 5.0 || +3 || 4 || 3 || 2 || 2764 || 71
|-
| 4 || align=left |  Рихард Раппорт || 2692
| 15ч0 || 17ч½ || 13б½ || 18б1 || 5ч½ || 16ч1 || 2б½ || 1б½ || 3ч½ || 5.0 || +8 || 5 || 2 || 1 || 2762 || 71
|-
| 5 || align=left |  Евгений Томашевский || 2702
| 7б½ || 9ч½ || 6б½ || 16ч½ || 4б½ || 3б1 || 11ч½ || 2ч½ || 8б½ || 5.0 || +11 || 4 || 1 || 0 || 2791 || 71
|-
| 6 || align=left |  Хикару Накамура || 2780
| 12ч½ || 1б½ || 5ч½ || 3б1 || 11ч½ || 8б½ || 7ч½ || 9б½ || 2б½ || 5.0 || +1 || 4 || 1 || 0 || 2792 || 71
|-
| 7 || align=left |  Петр Свидлер || 2763
| 5ч½ || 12б½ || 18ч1 || 11б½ || 1ч½ || 2ч½ || 6б½ || 8б½ || 9ч½ || 5.0 || +2 || 5 || 1 || 1 || 2782 || 71
|-
| 8 || align=left |  Дин Лижэнь || 2774
| 14б½ || 16ч½ || 12б½ || 10ч1 || 2б½ || 6ч½ || 15б½ || 7ч½ || 5ч½ || 5.0 || -1 || 5 || 1 || 1 || 2771 || 71
|-
| 9 || align=left |  Пентала Харикришна || 2738
| 18ч½ || 5б½ || 10ч½ || 14б1 || 3ч½ || 11б½ || 1ч½ || 6ч½ || 7б½ || 5.0 || +3 || 5 || 1 || 0 || 2767 || 71
|-
| 10 || align=left |  Эрнесто Инаркиев || 2683
| 13б1 || 2ч0 || 9б½ || 8б0 || 12ч½ || 17ч1 || 14б½ || 11б½ || 18ч½ || 4.5 || +6 || 4 || 2 || 1 || 2734 || 20
|-
| 11 || align=left |  Максим Вашье-Лаграв || 2796
| 17б1 || 15ч½ || 2б½ || 7ч½ || 6б½ || 9ч½ || 5б½ || 10ч½ || 1б0 || 4.5 || -7 || 4 || 1 || 0 || 2741 || 20
|-
| 12 || align=left |  Павел Эльянов || 2707
| 6б½ || 7ч½ || 8ч½ || 1б0 || 10б½ || 13ч½ || 18б1 || 14ч½ || 17б½ || 4.5 || +2 || 4 || 1 || 0 || 2724 || 20
|-
| 13 || align=left |  Ли Чао || 2741
| 10ч0 || 18б½ || 4ч½ || 17б½ || 14ч½ || 12б½ || 3ч0 || 15б1 || 16ч½ || 4.0 || -10 || 5 || 1 || 0 || 2656 || 6
|-
| 14 || align=left |  Франсиско Вальехо Понс || 2705
| 8ч½ || 3б0 || 17б1 || 9ч0 || 13б½ || 18ч½ || 10ч½ || 12б½ || 15ч½ || 4.0 || -3 || 5 || 1 || 0 || 2679 || 6
|-
| 15 || align=left |  Аниш Гири || 2762
| 4б1 || 11б½ || 3ч½ || 2ч0 || 16б½ || 1б½ || 8ч½ || 13ч0 || 14б½ || 4.0 || -8 || 4 || 1 || 0 || 2693 || 6
|-
| 16 || align=left |  Александр Рязанцев || 2651
| 3ч½ || 8б½ || 1ч½ || 5б½ || 15ч½ || 4б0 || 17б0 || 18ч½ || 13б½ || 3.5 || -2 || 4 || 0 || 0 || 2640 || 3
|-
| 17 || align=left |  Борис Гельфанд || 2719
| 11ч0 || 4б½ || 14ч0 || 13ч½ || 18б½ || 10б0 || 16ч1 || 3б0 || 12ч½ || 3.0 || -17 || 5 || 1 || 1 || 2580 || 1
|-
| 18 || align=left |  Йон Людвиг Хаммер || 2629
| 9б½ || 13ч½ || 7б0 || 4ч0 || 17ч½ || 14б½ || 12ч0 || 16б½ || 10б½ || 3.0 || -5 || 4 || 0 || 0 || 2586 || 1
|}

Общий зачёт 
Очки, выделенные жирным шрифтом, означают победу в турнире. Зелёный цвет обозначает участников, квалифицировавшихся в Турнир претендентов по шахматам 2018. Мамедьяров и Грищук прошли в Турнир Прендентов 2018 через Гран-при ФИДЕ. Дин Лижэнь и Аронян — через Кубок мира по шахматам 2017.

¹) Вэй И был заменён Хоу Ифань.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при ФИДЕ 2017 
 FIDE Grand-Prix 2017 Announcement
 Regulations for the 2016—2017 FIDE World Chess Grand Prix Series
 В чью пользу резвится Аронян? chess-news.ru

 
2017 год в шахматах